Michael Güntner ist der Name folgender Personen:

* Michael Güntner (Eishockeyspieler) (* 1968), österreichischer Eishockeyspieler 
 Michael Güntner (Staatssekretär) (* 1973), deutscher Staatssekretär